Дмитрий Александрович Радюченко (род. 27 ноября 1970 года) - российский ультрамарафонец.
Умер 11.11.2020г. от туберкулеза в Туберкулезной больнице имени А.Е.Рабухина

Карьера 
Дмитрий Радюченко родился 27 ноября 1970 года. В десятке лучших бегунов России на сверхмарафоне сто километров показал шестой результат за всю историю соревнований. Выступал за саратовский клуб «Спартак».

В 1997 году завоевал бронзовую награду на чемпионате России. Также третьим стал на турнире  	«Nacht van Vlaanderen».

В 1998 году завоевал серебро чемпионата Европы. Кроме того победил на международных ультрамарафонах «Кантабрия» и «Калисия».

В 1999 году победил на ультрамарафоне «Nacht van Vlaanderen».

В Нидерландах в сентябре 2000 года он показал результат 6:29,13 и стал вице-чемпионом мира. Также стал вторым на международном ультрамарафоне «Кантабрия».

В 2001 году стал третьим на международном ультрамарафоне «Кантабрия».

В 2003 году стал третьим на московском ночном ультрамарафоне.

После окончания карьеры 
После окончания карьеры в 2004 году возглавлял Саратовский спортивный клуб "Спарта". После ликвидации клуба в 2010 году ведёт асоциальный образ жизни.

Ссылки 
 Бездомный Дмитрий Радюченко: «Я был чемпионом мира» // Вечерняя Москва от 17 октября 2011 
Сверхмарафонцы России
Марафонцы России
 Дмитрий Радюченко
 Дмитрий Радюченко